Bang Len (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nakhon Pathom, Thailanda, cu o populație de 89.223 de locuitori și o suprafață de 588,836 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 15 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 180 de sate (muban).

Amphoe în provincia Nakhon Pathom